L'isola del paradiso (Paradise Island) – film del 1930 diretto da Bert Glennon
L'isola del paradiso (Sinners in Paradise) – film del 1938 diretto da James Whale
L'isola del paradiso (Up to His Neck) – film del 1954 diretto da John Paddy Carstairs